Carlos – hiszpański i portugalski odpowiednik imienia Karol
 Carlos – trzyodcinkowy francusko-niemiecki miniserial telewizyjny z 2010 roku

Osoby o imieniu Carlos 
 Carlos Austin Boozer, Jr. – amerykański koszykarz, grający w lidze NBA
 Carlos Castaneda – antropolog amerykańaki
 Carlos Dengler – amerykańskiej basista grupy rockowej Interpol, DJ, kompozytor
 Carlos Justiniano Ribeiro Chagas – lekarz brazylijski, opisał chorobę Chagasa
 Carlos Edwards – piłkarz pochodzący z Trynidadu i Tobago
 Carlos Gardel – argentyński śpiewak francuskiego pochodzenia
 Carlos Kleiber – argentyński dyrygent austriackiego pochodzenia 
 Carlos Fuentes – pisarz meksykański, eseista, publicysta
 Carlos Santos de Jesus Carleo, znany jako „Carlos” – piłkarz brazylijski
 Carlos Moyà – tenisista hiszpański.
 Carlos Sainz - hiszpański kierowca Formuły 1
 Carlos Santana – muzyk rockowy, gitarzysta rockowo-jazzowy
 Carlos Slim Helú – meksykański magnat telewizyjny
 Carlos Alberto Tévez – piłkarz argentyński
 Carlos Alberto Valderrama Palacio, znany jako „Carlos Valderrama” – piłkarz kolumbijski

Zobacz też 
 Don Carlos

Osoby o nazwisku Carlos 
 Klaudia Carlos – prezenterka telewizyjna
 Wendy Carlos – amerykańska kompozytorka muzyki elektronicznej
 Roberto Carlos
 Roberto Carlos da Silva – piłkarz brazylijski
 Roberto Carlos – piłkarz hiszpański
 Roberto Carlos – piosenkarz brazylijski

Osoby o pseudonimie Carlos 
 Ilich Ramírez Sánchez – terrorysta znany pod pseudonimem „Carlos”, zwany przez prasę „Szakalem”

Postacie fikcyjne 
 Carlos Solis – bohater serialu Gotowe na wszystko
 Carlos - bohater gry Zero Time Dilemma

Miejscowości w USA 
 Carlos – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Carlos – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas

Zobacz też 
 San Carlos

Gminy w USA 
 Carlos (gmina) (ang. Carlos Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas